Майтан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Майтан, Ливио (1923—2004) — итальянский политик, троцкист, лидер Ассоциации «Bandiera Rossa»
 Майтан, Томаш (род. 1987) — словацкий футболист, нападающий клуба «Мезёкёвешд».